UEFA Champions League 2016-17 var den 62. udgave af det europæiske klubmesterskab i fodbold, den 25. udgave siden relanceringen af turneringen til UEFA Champions League.

Turneringens finale blev spillet på Millennium Stadium i Cardiff i Wales den 3. juni 2017.

Vinderen af 2016–17 UEFA Champions League kvalificerede sig som UEFA repræsentant ved FIFA Club World Cup 2017 i United Arab Emirates og kvalificerede til at spille mod vinderen af UEFA Europa League 2016-17 i UEFA Super Cup 2017.

Real Madrid spillede finalen mod Juventus F.C.. Real Madrid, der var forsvarende mester, vandt finalen 4-1 og vandt turneringen som den første klub nogensinde to år i træk.

Deltagernes fordeling blandt fodboldforbundene 
I turneringen deltog 78 hold fra UEFAs 55 medlemsforbund. Der deltog dog ikke repræsentanter fra Liechtenstein, da landet ikke havde en national turnering og fra Kosovo, da Kosovos deltagelse ikke blev godkendt af UEFA. De enkelte landes deltagelse afgøres ud fra UEFA's koefficient for det enkelte medlemsland, hvorved antallet af deltagende hold bestemmes.
 Forbund 1–3 havde hver fire deltagere.
 Forbund 4–6 havde hver tre deltagere.
 Forbund 7–15 havde hver to deltagere.
 Forbund 16–54 (bortset fra Liechtenstein) havde ét deltagende hold i turneringen.
 Vinderen af UEFA Champions League 2015-16 og UEFA Europa League 2015-16 var tillige kvalificeret til turneringen, selvom de ikke kvalificerede sig gennem den nationale turnering. Da der højst kunne deltage fem hold fra et enkelt land, ville der - såfremt vinderne af de to foregående turneringer var fra samme top 1 forbund og såfremt de ikke kvalificerede sig gennem ligaen - ske det, at forbundets fjerde bedste hold i ligaen ville blive overført til UEFA Europa League. Det foregående års vinder, Real Madrid, kvalificerede sig gennem ligaen, hvorimod vinderen af Europa League, Sevilla, ikke kvalificerede sig gennem ligaen, hvorfor Sevilla deltog i Champions League 2016-17 gennem det foregående års sejr i Europa League..

Forbundenes rangliste 
Ved afviklingen af UEFA Champions League 2016-17 fik forbundene tildelt pladser på ranglisten over landekoefficienter, der er beregnet på grundlag af de deltagende nationers klubholds præstationer i Champions og Europa League fra 2010–11 til 2014–15.

Bortset fra fordelingen baseret på landekoefficienten, deltog for det spanske fodboldforbund yderligere ét hold, grundet sejr i foregående års Europa League.

Noter

Adgang til turneringen 
De forsvarende mestre gik direkte til turneringens gruppespil. Da de forsvarende mestre Real Madrid allerede var kvalificeret til gruppespillet gennem den nationale liga (ved at blive nr. 2 i La Liga) blev mestrenes plads i gruppespillet i stedet givet til vinderen af Europa League, Sevilla.

Hold 
Placering i den foregående sæsons liga er angivet i parentes, bortset fra Sevilla, der kvalificerede sig gennem Europa League (FM: Forsvarende mester af Champions League; EL: Europa League vinder).

Noter

Runder og lodtrækning 
Turneringskalenderen var som følger (alle lodtrækninger fandt sted i UEFAs hovedkontor i Nyon i Schweiz, med mindre andet er angivet).

Kvalifikationsrunderne 

I kvalifikationsrunderne og i play-off runden blev holdene inddelt i seedede og useedede hold baseret på hvert holds UEFA koefficient for 2016. Herefter blev der trukket lod mellem holdene, der herefter spillede to kampe mod den udtrukne modstander (én kamp hjemme og én kamp ude). Hold fra samme forbund kunne ikke møde hinanden.

Første kvalifikationsrunde 
Lodtrækning for første og anden kvalifikationsrunde fandt sted den 20. juni 2016. Første kampe i første runde blev spillet den 28. juni, og anden kamp den 5. og 6. juli 2016.

|}

Anden kvalifikationsrunde 
De første kampe blev spillet den 12. og 13. juli, og anden del blev spillet den 19. og 20. juli 2016.

|}

Tredje kvalifikationsrunde 
Tredje kvalifikationsrunde blev opdelt i to afdelinger: En "Mestervejen" for mesterhold og en "Ligavejen" for hold, der ikke vandt det nationale mesterskab. Det tabende hold indtrådte i play-off til UEFA Europa League 2016-17.

Lodtrækningen til tredje runde blev afholdt den 15. juli 2016. Den første kamp i tredje runde blev spillet den 26. og 27. juli med returopgør den 2. og 3. august 2016.

|-
!colspan=6|Mestervejen

|-
!colspan=6|Ligavejen

|}

Play-off 

Lodtrækningen til play-off runden blev afholdt den 5. august 2016. Første kamp i play-off runden blev spillet den 16. og 17. august med returopgør den 23. og 24. august 2016.

Play-off runden var inddelt i to separate afdelinger: 'Mestervejen' (for nationale mestre) og ' Ligavejen' (for øvrige kvalificerede). Det tabende hold i play-off runden deltog i gruppespillet i Europa League 2016-17.

I alt 20 hold deltog i play-off runden.

Mestervejen
De ti vindere fra tredje kvalifikationsrunde i Mestervejen.

Seedede hold
  Viktoria Plzeň CC: 44.585
  Red Bull Salzburg CC: 42.520
  Celtic CC: 40.460
  APOEL CC: 35.935
  Legia Warszawa CC: 28.000

Useedede hold
  Dinamo Zagreb CC: 25.775
  Ludogorets Razgrad CC: 25.625
  F.C. København CC: 24.720
  Hapoel Be'er Sheva CC: 4.725
  Dundalk CC: 2.590

Ligavejen

Fem hold, der indtrådte i turneringen i play off runden og de fem vindere i tredje kvalifikationsrunde i Ligavejen.

Seedede hold
  Manchester City CC: 99.256
  Porto CC: 92.616
  Villarreal CC: 60.142
  Ajax CC: 58.112
  Borussia Mönchengladbach CC: 42.035

Useedede hold
  Roma CC: 41.587
  Steaua Bukarest CC: 36.576
  Monaco CC: 36.549
  Young Boys CC: 24.755
  Rostov CC: 11.716

Holdenes UEFA-koefficient er angivet i kursiv.

Efter lodtrækning mødtes holdene således:

|-
!colspan=6|Mestervejen

|-
!colspan=6|Ligavejen

|}

Gruppespil 

Lodtrækningen til gruppespillet finder sted den 25. august 2016 på konferencecentret Grimaldi Forum i Monaco. De 32 deltagende hold fordeles i otte grupper med fire hold i hver, med den begrænsning, at hold fra samme forbund ikke kan deltage i samme pulje. Til brug for lodtrækningen inddeles holdene i fire seedningslag efter følgende principper (første gang anvendt i 2015–16 turneringen):
 Seedningslag 1 indeholder de forsvarende mestre og mesterholdene fra de syv bedste ligaer baseret på forbundets UEFA landekoefficient. Hvis den forsvarende mester er fra et af de syv bedste forbund, indtræder mesterholdet fra det 8. bedste forbund i seedningslag 1 (reglernes artikel 13.05).
 Seedningslag 2, 3 og 4 indeholder de resterende hold baseret på det enkelte holds UEFA klubkoefficient for 2016.

I hver gruppe spiller hvert af de fire hold to kampe (ude og hjemme) mod de øvrige hold, dvs. seks kampe i alt. Vinderen af gruppen og gruppens nr. 2 går videre til slutspillet (knockout-runden), og gruppens nr. tre indtræder i slutspillet i Europa League 2016-17. Kampdatoerne i gruppespillet er 13.-14. september, 27.–28. september, 18–19. oktober, 1–2. november, 22–23. november, og 6–7. december 2016.

Ungdomsholdene i de klubber, der deltager i gruppespillet, deltager i UEFA Youth League 2016-17 på samme kampdatoer, hvor de deltager i UEFA Champions League Path - ungdomsholdene fra de 32 deltagende klubber deltager i en særskilt Domestic Champions Path indtil slutspillet.

Af de 32 hold, der deltager i gruppespillet indtræder de 22 direkte i gruppespillet og de resterende 10 kommer fra play-off runden (5 fra Mestervejen og 5 fra Ligavejen).

Seedningslagene er følgende:

Seedningsgruppe 1 (landekoefficienter)
 Real Madrid CC: 176.142
 Barcelona CC: 159.142
 Leicester City CC: 15.256
 Bayern München CC: 163.035
 Juventus CC: 107.087
 Benfica CC: 116.616
 Paris Saint-Germain CC: 112.549
 CSKA Moskva CC: 48.716

Seedningsgruppe 2
 Atlético Madrid CC: 144.142
 Borussia Dortmund CC: 110.035
 Arsenal CC: 105.256
 Manchester City CC: 99.256
 Sevilla CC: 95.642
 Porto CC: 92.616
 Napoli CC: 90.087
 Bayer Leverkusen CC: 89.035

Seedningsgruppe 3
 Basel CC: 87.755
 Tottenham Hotspur CC: 74.256
 Dynamo Kijev CC: 65.976
 Lyon CC: 63.049
 PSV Eindhoven CC: 57.112
 Sporting CP CC: 51.616
 Club Brugge CC: 43.000
 Borussia Mönchengladbach CC: 42.035

Seedningsgruppe 4
 Celtic CC: 40.460
 Monaco CC: 36.549
 Beşiktaş CC: 34.920
 Legia Warszawa CC: 28.000
 Dinamo Zagreb CC: 25.775
 Ludogorets Razgrad CC: 25.625
 F.C. København CC: 24.720
 Rostov CC: 11.716

Note: UEFA klubkoefficient (CC) ved udgangen af 2015-16 sæsonen, der anvendes ved seedning, er angivet i kursiv.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Slutspil 

I slutspillet spiller holdene mod hinanden over to kampe; én ude, og én hjemme. Det hold, der samlet vinder over to kampe, går videre til næste runde i slutspillet, hvorimod taberen over de to kampe er ude af turneringen. Finalen afgøres dog i én kamp. Lodtrækningen til gruppespillet foregår således:
 I lodtrækningen til ottendedels-finalerne med de 16 hold er de otte gruppevindere seedet og de otte hold, der blev nr. to i grupperne, er ikke seedeet. De seedede hold møder de useedede hold. Hold, der har været i samme gruppe eller som er fra det samme forbund, kan ikke møde hinanden.
 I lodtrækningen fra kvartfinalerne og frem er der ikke seedning, og hold fra samme gruppe eller forbund kan møde hinanden.

Ottendedelsfinaler 
Lodtrækningen til ottendedelsfinalerne blev afholdt den 12. december 2016. Første kamp i ottendedelsfinalerne blev spillet den 14., 15., 21. og 22. februar, og returkampene blev spillet den 7., 8., 14. og 15. marts 2017.

Kvartfinaler 
Lodtrækningen til kvartfinalerne blev afholdt den 17. marts 2017. De første kampe i kvartfinalerne blev spillet den 11. og 12.april, og returkampene blev spillet den 18. og 19. april 2017.

Semifinaler 
Lodtrækningen blev holdt den 21. april 2017. De første kampe blev spillet den 2. og 3. maj, og returkampene blev spillet den 9. og 10. maj 2017.

Finale 

Finalen blev spillet den 3. juni 2017 på Millennium Stadium i Cardiff, Wales. "Hjemmeholdet" (af administrative årsager) blev fundet ved en ekstra lodtrækning, der blev afholdt efter lodtrækningen til semifinalerne.

Topscorere 
Statistikken medtager ikke kvalifikationsrunder og play-off runden.

Referencer